Little Brother, qui signifie « petit frère » en français, peut faire référence à :
 Little Brother, groupe américain de hip-hop actif de 2001 à 2010,
 Little Brother Montgomery (1906-1985), pianiste chanteur de blues,
 Little Brother, roman de l'écrivain canadien Cory Doctorow paru en 2008,
 Little Brother, nouvelle de l'écrivain américain Walter Mosley parue en 2001.

Voir aussi 
 Petit Frère